Адриан Александрович Матушевич (18 мая 1899, Изяслав, Волынское наместничество, Российская империя — 1987, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский советский архитектор, исполняющий обязанности главного архитектора Киева (1943—1944 года).

Биография 
Адриан Александрович Матушевич родился 18 мая 1899 года в городе Изяслав Волынского наместничества Российская империи.

В 1931 году окончил Киевский инженерно-строительный институт (градостроительный факультет).

С 1941 года по 1943 год — работал архитектором Архитектурно-строительного управления Киевской городской управы.

С 1943 года по 1944 год исполнял обязанности главного архитектора Киева.

В 1944 и 1945 годах на должности первого заместителя главного архитектора Киева.

С 1945 по 1946 год работал консультантом Управления главного архитектора Киева.

Проекты 
 Застройка Левобережной части Киева (1933—1941 годы)
Генеральный план реконструкции Киева (1936—1941 годов)
 Проект застройки Крещатика (1944—1945 года).

Публикации 
 Адріан О. Матушевич. ХРЕЩАТИК. — Київ: Академія арxітектури Української РСР, Інститут містобудівництва, Видавництво Академії архітектури Української РСР, 1950.

Ссылки 
 Петровский Евгений. Главные архитекторы Киева: кто следующий? // Commercial Property. — 2009. — № 3 (67). — март. — С. 48–51.

Главные архитекторы Киева
Архитекторы СССР
Архитекторы Киева
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры